Lorenzo de' Medici, (1449-1492) detto Il Magnifico.
Lorenzo II de' Medici, (1492-1519) Duca di Urbino (nipote del precedente).